Lalla Rookh ist der Name folgender Personen:

 Lalla Rookh (um 1812–1876), letzte „reinrassige“ Tasmanierin, siehe Truganini

Lalla Rookh ist der Titel einer orientalischen Romanze von Thomas Moore und deren Bearbeitungen: 
 Feramors, Oper von Anton Grigorjewitsch Rubinstein
 Lalla-Roukh, Oper von Félicien-César David
 Lalla-Rûkh, Oper von Gasparo Spontini
 Das Paradies und die Peri, Oratorium von Robert Schumann